José Miguel Antúnez, jugador español de baloncesto.
 José Miguel de Barandiarán, sacerdote, antropólogo, etnólogo y arqueólogo español.
 José Miguel Campos, entrenador español.
 José Miguel Carrera, político y militar chileno.
 José Miguel Corrales Bolaños, político y abogado costarricense.
 José Miguel Díaz Vélez, abogado y político argentino
 José Miguel Echavarri, ciclista español.
 José Miguel Elías, ciclista español.
 José Miguel Galán, militar argentino.
 José Miguel Gómez, militar y político cubano.
 José Miguel Ibáñez Langlois, poeta, teólogo, periodista y crítico literario chileno.
 José Miguel Infante, político chileno federalista.
 José Miguel Insulza, abogado, académico, investigador y político chileno.
 José Miguel López, periodista radiofónico español.
 José Miguel Ortí Bordás, político español
 José Miguel de la Quadra-Salcedo, arquitecto español.
 José-Miguel Ullán, poeta español.
 José Miguel de Velasco, militar y político boliviano.
 José Miguel Viñuela, presentador de televisión y locutor de radio chileno.
 José Miguel Vivanco, abogado y activista chileno.

Véase también 
 José Miguel González